Мо́ллі () — зменшувальна форма від англійського жіночого особового імені Мері (). Рідше використовується як зменшувальна форма популярних жіночих імен, які починаються на «M», таких як Маргарет, Марта або Мартіна.

Відомі носії імені:
 Моллі Генніс (;  1992) — американська плавчиня, хемпіонка світу з плавання на короткій воді (2016).
 Моллі Г'юз (;  1990) — британська спортивна авантюристка та дослідниця, яка виборола світові рекорди ставши наймолодшою людиною, що піднімалася на обидві сторони Евересту.
 Моллі Квінн (;  1993) — американська театральна, теле- і кіноакторка.
 Моллі Кінг (;  1987) — британська співачка, автор пісень, танцівниця.
 Моллі Мелоун (, уроджена Віолет Елізабет Мелоун, ; 1888—1952) — американська акторка часів німого кіно.
 Моллі Міч (; 1993) — новозеландська яхтсменка, срібна призерка Олімпійських ігор 2016.
 Моллі О'Каллаган (;  2004) — австралійська плавчиня, олімпійська чемпіонка (2020).
 Моллі Реншов (;  1996) — британська плавчиня, учасниця Олімпійських Ігор (2016), чемпіонка світу з плавання на короткій воді (2016).
 Моллі Рінгволд (;  1968) — американська акторка.
 Моллі Сейдел (;  1994) — американська легкоатлетка, що спеціалізується на марафонському бігу, олімпійська медалістка (2020).
 Моллі Сміттен-Даунс (, відома як «Моллі», ;  1987) — британська співачка і авторка пісень.
 Моллі Штаймер (, уроджена — Марта Альперіна; 1897—1980) — громадська і політична діячка початку XX століття.